Sant Pere fou un dels apòstols de Jesús. També es pot referir a:
 Biografies:
 Bonet de Sant Pere, cantant melòdic, actiu entre els 1930 i 1990
 Sants:
 Sant Pere Arbués, inquisidor de la Corona d'Aragó, mort al 
 Sant Pere Betancur, terciari franciscà canari, missioner a Guatemala al segle XVII
 Sant Pere Celestí, papa i sant
 Sant Pere de Cava, abat de l'abadia de Cava de' Tirreni, mort en 1123
 Sant Pere Claver (Verdú, Corona d'Aragó 1580 - Cartagena d'Índies, 1654), jesuïta i missioner i patró de Colòmbia 
 Sant Pere Crisòleg (Imola, s V), bisbe de Ravenna i doctor de l'Església
 Sant Pere Damià (Ravenna, 1007 - Faenza, 1072), religiós
 Sant Pere d'Alcàntara (Alcántara, 1499 - Arenas de San Pedro, 1562), frare i reformador franciscà
 Sant Pere I d'Alexandria (Alexandria?, s III - 312), patriarca d'Alexandria
 Sant Pere II d'Alexandria (Alexandria?, s IV - 383), patriarca d'Alexandria, sant de l'Església Ortodoxa
 Sant Pere d'Atos (Grècia?, ca 650 - Mont Atos, 734), eremita
 Sant Pere d'Osma (Bourges, 1040 - Palència, 1109), bisbe d'Osma
 Sant Pere de Barco (El Barco de Ávila, 1088 - 1155), eremita i canonge
 Sant Pere de Chavanon (Lanjac, ca 1008 - Prébac, Alvèrnia, 1080), canonge
 Sant Pere de Martos (Martos, Jaén, ca 820 - Còrdova, 855), monjo i màrtir
 Sant Pere de Rates, sant llegendari, primer bisbe de Braga al segle I
 Sant Pere de Roma, exorcista, martiritzat amb sant Marcel·lí en 304
 Sant Pere de Sebaste, eclesiàstic grec del segle IV 
 Sant Pere de Verona, conegut com a Sant Pere Màrtir o Pere Veronès (s. XIII)
 Sant Pere Favre, jesuïta mort en 1546.
 Sant Pere Fourier, prevere, canonge regular al segle XVII
 Sant Pere Malasanc, màrtir mercedari lleidatà del segle XV
 Sant Pere Nolasc (1189 - València, 1256), mercader del segle XI
 Sant Pere Orsèol, dux de Venècia i monjo a Cuixà al segle IX-X
 Sant Pere Parenzo, podestà i legat papal a Orvieto, s XII, màrtir
 Sant Pere Pasqual, sant mercedari llegendari, canonitzat el 1670 
 Sant Pere Regalado, frare franciscà castellà del segle XV
 Sant Pere Tomàs, bisbe de Creta i patriarca llatí de Constantinoble al s. XIV
 Topònims:
 Orografia:
 Barranc de Sant Pere (Salàs de Pallars), barranc de Salàs de Pallars (Pallars Jussà)
 Barranc de Sant Pere (la Pobla de Segur), barranc de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
 Collet de Sant Pere (Castellar de la Ribera), collada de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Llau de Sant Pere (Cellers), llau afluent de la Noguera Pallaresa 
 Puig de Sant Pere (Garrigoles), muntanya de Garrigoles (Baix Empordà)
 Puig de Sant Pere Màrtir, nom amb què també és conegut el puig d'Ossa, a la serra de Collserola
 Sant Pere Màrtir (Salàs de Pallars), turó del terme de Salàs de Pallars (Pallars Jussà)
 Serrat de Sant Pere (Llanars), serra als municipis de Llanars i Vilallonga de Ter (Ripollès)
 Serrat de Sant Pere (Navàs), serra als municipis de Navàs (Bages) i Viver i Serrateix (Berguedà)
 Serreta de Sant Pere, serra situada al municipi de Vilanova de Meià (Noguera)
 Tossal de Sant Pere, diversos topònims
 Entitats de població:
 Colònia de Sant Pere, petit poble costaner del municipi d'Artà, a Mallorca
 Sant Pere (les Valls de Valira), nucli de població del municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell)
 Sant Pere (la Vansa i Fórnols), nucli de població del municipi de la Vansa i Fórnols (Alt Urgell)
 Sant Pere de l'Arç, nucli de població del municipi de Calonge de Segarra (Anoia)
 Sant Pere dels Arquells, nucli de població del municipi de Ribera d'Ondara (Segarra)
 Sant Pere d'Auira, nucli de població del municipi de Campdevànol (Ripollès)
 Sant Pere del Bosc, nucli de població del municipi de Lloret de Mar (Selva)
 Sant Pere Cercada, nucli de població del municipi de Santa Coloma de Farners (Selva)
 Sant Pere Codinet, nucli de població del municipi de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell)
 Sant Pere Despuig, nucli de població del municipi de la Vall de Bianya (Garrotxa)
 Sant Pere Molanta, nucli de població del municipi d'Olèrdola (Alt Penedès)
 Barris:
 Antic Poble de Sant Pere, barri de Terrassa (Vallès Occidental)
 Barri de Sant Pere (Terrassa), barri de Terrassa
 Sant Pere Nord, barri de Terrassa
 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, barri al districte de Ciutat Vella de Barcelona
 Sant Pere (Ciutat Vella), nucli del districte de Ciutat Vella de Barcelona
 Sant Pere (la Seu d'Urgell), barri de la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell
 Sant Pere i Sant Pau, barri de Tarragona
 Secà de Sant Pere, barri de Lleida situat al nord-est del nucli urbà 
 Municipis:
 Sant Pere d'Albaida, municipi de la Vall d'Albaida, oficialment anomenat Sempere
 Sant Pere dels Forcats, municipi de l'Alta Cerdanya
 Sant Pere Pescador, municipi de l'Alt Empordà
 Sant Pere de Ribes, municipi del Garraf
 Sant Pere de Riudebitlles, municipi de l'Alt Penedès
 Sant Pere Sallavinera, municipi de l'Anoia
 Sant Pere de Terrassa, antic municipi del Vallès Occidental, incorporat el 1904 a Terrassa
 Sant Pere de Torelló, municipi d'Osona
 Sant Pere de Vilamajor, municipi del Vallès Oriental
 Edificis:
 Fortalesa de Sant Pere i Sant Pau, fortificació de la ciutat russa de Sant Petersburg
 Sant Pere Apòstol de Cal Rossell, capella del Barri del Castell (Granera, Vallès Oriental)
 Sant Pere d'Olp, capella del poble d'Olp (Sort, Pallars Sobirà)
 Esglésies: Església de Sant Pere, diverses esglésies 
 Monestirs:
 Monestir de Sant Pere de Besalú, monestir de la vila de Besalú (la Garrotxa)
 Sant Pere de Burgal, monestir benedictí al municipi de la Guingueta d'Àneu (Pallars Sobirà)
 Sant Pere de Camprodon, monestir benedictí de la vila de Camprodon (Ripollès)
 Sant Pere de Casserres, monestir benedictí romànic al municipi de les Masies de Roda (Osona)
 Sant Pere de Galligants, monestir benedictí romànic de la ciutat de Girona
 Sant Pere de les Maleses, monestir del municipi de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
 Sant Pere de la Portella, monestir del municipi de la Quar (Berguedà)
 Sant Pere de les Puel·les, o de les Puelles, monestir benedictí romànic de la ciutat de Barcelona
 Monestir de Sant Pere de Rodes o de Roda, monestir benedictí romànic al municipi del Port de la Selva (Alt Empordà)
 Monestir de Sant Pere el Vell, monestir romànic de la ciutat d'Osca
 Miscel·lània:
 Crònica de Sant Pere de les Puel·les, breu cronicó escrit al monestir de Sant Pere de les Puel·les
 Fundació Hospital Sant Pere Claver, fundació de caràcter assistencial i mèdica, creada a Barcelona per la Companyia de Jesús
 Plaça de Sant Pere, plaça de Roma davant Sant Pere del Vaticà
 Ronda de Sant Pere, carrer de Barcelona
 Sant Pere i Sant Pau (El Greco), quadre del Greco pintat entre 1595 i 1600
 Teatre del Centre de Sant Pere Apòstol, sala teatral de Barcelona

Vegeu també 
Altres desambiguacions relacionades:
 Sant Pere Màrtir
 Saint-Pierre
 San Pedro
 Beat Pere
 Església de Sant Pere
 Sampere